Сезон ФК «Реал Сосьєдад» 2011—2012 - 66-й сезон футбольного клубу Реал Сосьєдад у найвищому дивізіоні іспанського футболу. Зумівши залишитись у Ла-Лізі попереднього сезону, баскський клуб звільнив Мартіна Ласарте і призначив на посаду нового головного тренера Philippe Montanier.

Гравці

Склад команди

Номінальне розташування 
Стартова одинадцятка
Стартовий склад у більшості офіційних матчів упродовж сезону.

Статистика гравців

Воротарі

Трансфери

Пішли

Пішли в оренду

Повернення з оренди

Прийшли в оренду

Закінчення оренди

Передсезонні

Ліга

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Посилання 
Real Sociedad Fixtures and Results 2011-2012

Примітки 

Реал Сосьєдад
2011—2012